

Томіславиці — село в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Томіславиці — село в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства